

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anneri Ebersohn, (1990- ), athlète sud-africaine ;
 Robert Ebersohn, (1989- ), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Wessel Ebersohn (1940- ),  écrivain sud-africain, auteur romans policiers.

Homonymie de patronyme